Die BDO World Darts Championship 1979, offiziell 1979 Embassy World Darts Championship, wurde vom 2. bis zum 9. Februar 1979 im Jollees Cabaret Club im englischen Stoke-on-Trent ausgetragen. Die zweite Austragung einer Weltmeisterschaft im Darts wurde von der British Darts Organisation (BDO) veranstaltet und durch die Rundfunkanstalt British Broadcasting Corporation (BBC) im Fernsehen übertragen.

Austragung 
Das Turnier fand zwischen dem 2. und dem 9. Februar statt und wurde von 16 Teilnehmer auf 24 aufgestockt. Die acht gesetzten Spieler erhielten allesamt ein Freilos, sodass sie im Achtelfinale in das Turnier einstiegen. Zudem veränderte man das Format dahingehend, dass nun im Set-Modus, statt wie noch 1978 im Leg-Modus, gespielt wurde. Für jedes Set mussten drei Legs gewonnen werden. Zu Beginn des Turniers mussten zwei Sets gewonnen werden, im Viertelfinale und Halbfinale dann drei Sets, im Finale mussten fünf Sets gewonnen werden. Hierbei wurde jeweils eine Session am Nachmittag und Abend angesetzt; dazwischen sollte das Spiel um den 3. Platz ausgespielt werden.

Die zweite Embassy World Championship begann direkt mit einer Überraschung: Doug McCarthys 2:1-Sieg über Charlie Ellix. McCarthy traf somit im Achtelfinale auf Lowe. Jim McQuillian folgte Paddy Clifford als zweiten Iren, der bei einer Dart-Weltmeisterschaft antrat. Er bezwang Murray Smith mit 2:0.

Der Titelverteidiger, der Waliser Leighton Rees, erreichte erneut das Finale, wo er, wie bereits im Vorjahr, auf John Lowe traf. John Lowe war an Position 1 gesetzt und konnte sich im Finale deutlich mit 5:0 in Sets durchsetzen.

Debütanten 
Durch die Aufstockung von 16 auf 24 Spieler konnten 13 Spieler ihr Debüt bei einer Weltmeisterschaft feiern, darunter John Wilson aus Schottland, später bekannt unter seinem Rufnamen Jocky. Wilsons Auftritte 1978 sicherten ihm einen Platz unter den gesetzten Spielern, sodass er erst im Achtelfinale sein erstes Spiel bestreiten musste.

Gesetzte Spieler 
Wilson ersetzte Rab Smith als gesetzten Spieler, der Schotte musste daher die 1. Runde spielen, um das Hauptfeld zu erreichen. Der Engländer John Lowe stieg indes zum an Nummer 1 gesetzten Spieler auf, Eric Bristow fiel auf den 2. Platz zurück, nachdem er im Vorjahr in der 1. Runde ausgeschieden war. Leighton Rees blieb an Nummer 3 gesetzt, Tony Brown kletterte auf Rang 4. Der Halbfinalist von 1978, Nicky Virachkul, war auf Platz 5 gesetzt, Stefan Lord auf Rang 6. Alan Evans war der siebte gesetzte Spieler, abgerundet mit Wilson an Position 8.

Preisgeld 
Das gesamte Preisgeld belief sich auf £ 15.000 zuzüglich eines £ 12.000-Bonus für einen Neun-Darter (nicht erreicht). Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Zusätzlich erhielt der Gewinner des Spiels um Platz 3 ein Extra-Preisgeld von £ 500.

Ergebnisse 

John Lowe gewann das Finale 5-0 (3-1, 3-0, 3-0, 3-2, 3-0) und wurde somit zum 1979 BDO World Darts Champion ernannt. Alan Evans trat zum eigentlich geplanten Spiel um den 3. Platz aus gesundheitlichen Gründen nicht an. Somit ging der dritte Platz an Tony Brown.

Weblinks

Einzelnachweise 

BDO World Darts Championship
Dartveranstaltung 1979
Dartwettbewerb in England
Sportveranstaltung in Stoke-on-Trent